Каліма ():
 Каліма — декларація віри в ісламі.

Топоніми 
 Каліма — місто в Демократичній Республіці Конго.
 Каліма — водосховище в Колумбії.
 Каліма — річка в Південній Америці, приплив Сан-Хуана
 Каліма — гора в Південній Америці, у Колумбії.

Див. також 
 Культура Каліма — доколумбового культура, що існувала на території Колумбії в її західних регіонах.
 Calima Aviación — іспанська авіалінія.